ММПЗ

 Минский мясоперерабатывающий завод
 Московский мясоперерабатывающий завод
 Миорский металлопрокатный завод